Caenoscelis är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Gustaf Thomson 1863. Den ingår i familjen fuktbaggar (Cryptophagidae). 

Kladogram enligt Dyntaxa i Artdatabanken:

Källor

Externa länkar 

Fuktbaggar
Caenoscelis